Флаг муниципального образования Новоукраинское сельское поселение Гулькевичского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3627.

Описание 
«Красное полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее вдоль нижнего края белую полосу в виде бегущих (к древку) волн, а посередине основной (красной) части — жёлтое изображение пламенеющего факела, колосьев и чаши с зерном. Размер белой полосы составляет 1/4, а жёлтого пламенеющего факела 7/10 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Новоукраинское сельское поселение расположено вдоль левого берега реки Кубани, что на полотнище аллегорически изображено белой волнистой полосой в виде бегущих вправо волн.

Само село Новоукраинское образовано объединением четырёх населённых пунктов, что аллегорически изображено четырьмя пшеничными колосьями вокруг пламенеющего факела.

Следы археологических раскопок на территории поселения указывают на то, что и в древности на этих землях занимались хлебопашеством и поддерживали торговые отношения с Древней Грецией. Пламенеющий жёлтый факел, оплетённый четырьмя колосьями и чаша полная зерна — символы Деметры — греческой богини плодородия и сельского хозяйства.

Красный цвет полотнища символизирует труд, красоту, праздник.

Жёлтый цвет (золото) символизирует величие, достаток, процветание и прочность.

Белый цвет (серебро) символизирует совершенство, мудрость, благородство, мир.

Примечания